Hamburger Dom steht für:
 die 1805 abgebrochene ehemalige Domkirche, siehe Hamburger Dom (Alter Mariendom)
 die heutige Bischofskirche des 1995 wiedererrichteten Erzbistums Hamburg, siehe St. Marien-Dom (Hamburg)
 ein Volksfest in Hamburg, siehe Hamburger Dom (Volksfest)